Octa ou octa peut faire référence  à : 

 octa, unité de mesure utilisée en météorologie, évaluant la couverture nuageuse du ciel ; 
 Octa de Kent, roi anglo-saxon du Kent au , peut-être légendaire ;
 Octa, personnage de la légende arthurienne, inspiré du roi de Kent ;
 Octa (Ohio)
 Octa (fanzine)

OCTA est un acronyme pouvant faire référence à :

 Organisme Collecteur de la Taxe d'apprentissage, en France ;
 Officiers du Corps Technique et Administratif de la Gendarmerie nationale française (ou OCTAGN) ;
 Organisme de Contrôle Technique Agréé.

Acronyme